Роберт Дойл Маршалл-младший (; род. 17 октября 1960) — американский режиссёр, хореограф и продюсер. Лауреат премий «Эмми» и Гильдии режиссёров Америки, а также номинант на премии «Оскар», «Тони» и «Золотой глобус». Среди прочих его работ наибольшую известность получили фильм «Чикаго» (2002) и ремейк бродвейского мюзикла «Кабаре» (1998).

Карьера 
Он дебютировал в кино с телевизионной адаптацией мюзикла «Энни» по сценарию Чарльза Страуса и Мартина Чарнина. После этого он работал над ожидаемой адаптацией мюзикла «Чикаго», за что получил свою первую номинацию на премию «Оскар» за режиссуру. Более поздние его работы включают драму «Мемуары Гейши», основанную на одноимённом бестселлере Артура Голдена, и выигравшую три премии «Оскара» из шести номинаций. В 2009 году вышел следующий фильм Маршалла — переработка одноимённого бродвейского мюзикла «Девять».

Маршалл был режиссёром четвёртого фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах», c Джонни Деппом и Джеффри Рашем в главных ролях.

Фильмография 
 1999 — Энни / Annie
 2002 — Чикаго / Chicago
 2005 — Мемуары Гейши / Memoirs of a Geisha
 2009 — Девять / Nine
 2011 — Пираты Карибского моря: На странных берегах / Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides
 2014 — Чем дальше в лес / Into the Woods
 2018 — Мэри Поппинс возвращается / Mary Poppins Returns
 2023 — Русалочка / The Little Mermaid

Примечания

Ссылки 

Режиссёры телевидения США
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Лауреаты премии Гильдии режиссёров США
Лауреаты премии Хелпманна за лучшую режиссуру мюзикла
Лауреаты премии Хелпманна за лучшую хореографию в мюзикле